Ennio Morricone (1928-2020), musicien italien.
 Andrea Morricone (1964-), compositeur et chef d'orchestre italien.

Voir aussi 
 Moricone, commune italienne de la province de Rome dans la région Latium en Italie. 

Patronyme italien